Copperas Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Copperas Hill (Tennessee)	
 Copperas Hill (Orange County, Vermont)	
 Copperas Hill (Rutland County, Vermont)